Sarah Jackson – artista canadese
 Sarah Yorke Jackson – first lady degli Stati Uniti d'America